Ferdinand von Hompesch ist der Name folgender Personen:

*Ferdinand von Hompesch zu Bolheim (1744–1805), deutscher Großmeister des Malteserordens
Ferdinand von Hompesch-Bollheim (Diplomat) (1824–1913), deutscher Diplomat, Mitglied des Reichstages
Ferdinand von Hompesch-Bollheim (Politiker) (1843–1897), österreichischer Politiker, Mitglied des Abgeordnetenhauses